Diego Sánchez är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Sultepec och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Mexico City. Diego Sánchez ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Diego Sánchez är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Cerro Coatepec,  meter över havet,  km väster om Diego Sánchez. Runt Diego Sánchez är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras,  km norr om Diego Sánchez. I omgivningarna runt Diego Sánchez växer huvudsakligen savannskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sultepec